Memento Mori () — шведская группа, игравшая в стиле дум-метал с элементами пауэра. Проект основали вокалист Мессия Марколин и гитарист Майк Уид в 1992 году, после ухода Марколина из группы Candlemass. Музыку группы можно описать как нечто среднее между звучанием Candlemass и звучанием Hexenhaus, другой группы Уида. После двух выпущенных альбомов, Мессия оставил группу и третья пластинка была записана с другим вокалистом. К записи четвертой Марколин вернулся, однако после её выхода группа распалась. Все альбомы Memento Mori были изданы на Black Mark.

Дискография 
 Rhymes of Lunacy (1993)
 Life, Death, and Other Morbid Tales (1994)
 La Danse Macabre (1996)
 Songs for the Apocalypse, Vol. 4 (1997)

Участники 
 Мессия Марколин — вокал
 Майк Уид — гитары
 Никки Ардженто — гитары
 Марти Мартин — бас
 Том Бйорн — ударные

Приглашенные музыканты 
 Kristian Andren — вокал
 Miguel Robaina — клавиши
 Сноуи Шоу — ударные
 Billy St. John — ударные

Ссылки 
 
 

Дум-метал-группы Швеции
Пауэр-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы по алфавиту